Отряд самоубийц может иметь следующие значения:

Комикс DC Comics и снятые по нему фильмы 
 Отряд самоубийц () — американский комикс;
Отряд самоубийц () — американский супергеройский боевик 2016 года, режиссёра Дэвида Эйера.
 Отряд самоубийц: Миссия навылет () — фильм 2021 года, режиссёра Джеймса Ганна.

Отряд самоубийц: Строгое наказание — мультфильм 2018 года.

Прочее 
 Отряд самоубийц (Новая Зеландия) — группа членов Законодательного совета Новой Зеландии, назначенная в 1950 году генерал-губернатором Бернардом Фрейбергом по совету премьер-министра Сиднея Холланда для того, чтобы обеспечить принятие Законодательным советом решения о самороспуске.
 Отряд самоубийц () — филиппинский приключенческий боевик 1981 года, режиссёры Ник Кейкас, Сегундо Рамос;